

Artistes  
 James Brooks (1825–1901), architecte anglais                   
 James Brooks (1906–1992), peintre américain                   
 James Brooks, Jr. (1942–1999), acteur américain, connu sous son nom d'artiste  Stephen Brooks                   
 James L. Brooks (né en 1940), producteur, écrivain et réalisateur américain                   
 Jim Brooks (né en 1980), acteur américain                   
 James Brooks, musicien électronique canado-américain                   
 James Brooks, guitariste du groupe britannique post-rock  Appliance

Sportifs 
 James Brooks (né en 1958), joueur de football américain    
 James Brooks (né en 1980), joueur anglais de rugby   
 Jim Brooks, copropriétaire de l'équipe de hockey sur glace Lehigh Valley Phantoms

Autres  
 James Brooks (1512-1558), évêque de Gloucester                   
 James Brooks (1863-1941),  Director of Victualling de l'Amirauté britannique                  
 James Brooks (1810-1873), représentant des États-Unis à New York                   
 James Brooks (1855-1944), avocat américain                   
 James F. Brooks (né en 1955), historien américain                   
 Jimmy Brooks, personnage fictif sur Degrassi: The Next Generation